La nave morta (Das Totenschiff) – romanzo di B. Traven del 1926
S.O.S. York! (Das Totenschiff) – film del 1959 diretto da Georg Tressler